Gabersdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gabersdorf (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Gabersdorf (Gemeinde Neidling), Katastralgemeinde von Neidling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 deutscher Name von Wojbórz, Dorf in der Landgemeinde Kłodzko, Polen
 deutscher Name von Libeč (Trutnov) , Ortsteil der Stadt Trutnov in Tschechien
 Gabersdorf (Arbeitslager), Außenlager des KZ Groß-Rosen in Trutnov